MATISZ, Magyar Tartalomipari Szövetség (Budapest, 1991–). Informatikai civil szervezet, a digitális tartalmak fejlesztőinek, előállítóinak, terjesztőinek szakmai érdekképviseleti szervezete
MATISZ, Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (Budapest, 1999–). Nonprofit szervezet, a takarítással foglalkozó cégek szakmai képviseletét, érdekvédelmét látja el.

Jegyzetek